Centistidea är ett släkte av steklar. Centistidea ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar